Se denomina círculo cultural a un grupo de culturas que poseen rasgos similares entre ellas, es decir, culturas cercanas unas de otras.

Generalmente un círculo cultural se crea a partir de una cultura (o culturas)  que debido a influencias de otras culturas o producto de las migraciones se fragmentan en otras culturas nuevas manteniendo rasgos de la cultura(s)  un ejemplo de esto es la colonización de América por España y Portugal, las culturas española y portuguesa se mezclaron con los aborígenes americanos y los africanos para formar la cultura latinoamericana y sus derivaciones: venezolana, colombiana, brasileña, argentina, peruana, mexicana, chilena, etc.

Bibliografía 
Introducción a la sociología, Lic H. Martín Méndez A. y Dra. Lucía Randisi M.

Antropología cultural
Sociología de la cultura